Philippopolis kan syfta på följande:

 ett äldre namn på staden Shahbā i Syrien
 ett äldre namn på staden Plovdiv i Bulgarien